Сундоба:

Сундоба (приток Волги) — река в Ярославской области.
 Сундоба (приток Иды) — река в Костромской области.
 Сундоба — деревня, Чухломский район Костромской области.